Стефанос Канеллос (;  Константинополь — , Крит) — известный греческий врач, учёный, писатель, поэт, переводчик, композитор, преподаватель, законодатель начала XIX века, деятель греческого предреволюционного просвещения, член революционной организации Филики Этерия и участник Освободительной войны Греции 1821—1829 годов.

Детство и юношество 
Стефанос Канеллос родился в 1792 в Константинополе. Его отец, Иоаннис Канеллос, был родом с острова Хиос, но мать была из коренной греческой семьи Константинополя. Детские годы провёл в Константинополе, где получил начальное образование у ректора (схолара) греческой Великой школы нации Дорофея Пройоса.

В 1811 году, его лирическое стихотворение «Приветствие» (Προσφώνημα) было включено в филологический сборник «Лирика» Афанасия Христопулоса, а сам Канеллос, наряду с Григорием Константосом и братьями Мурузисами, стал упоминаться как член литературного и научного круга Христопулоса.
Сегодняшние исследователи считают, что стихотворение «Сон», в «Лирике» Христoпулоса, также принадлежит Канеллосу.
 
В 1812 году, в возрасте 20 лет и с целью получить медицинское образование, Канеллос отправился в Германию. В 1815 году, греческое Общество друзей Муз (Вена), в порядке исключения, предоставило ему стипендию на три года. В феврале 1817 года после написания им диссертации на тему «Некрофания» (νεκροφάνεια) Канеллос получил диплом профессора Вюрцбургского университета. Он переселился в Париж, где два года, работая врачом, параллельно продолжал учиться медицине, а также физике, математике и философии.

Просвещённый Гермес 

Пребывая в Германии и Франции, Канеллос с 1817 года стал одним из основных сотрудников греческого филологического и научного журнала «Учёный (просвещённый) Гермес» (Эрмис о Лόгиос — Ερμής ο Λόγιος), который издавал Антимос Газис в Вене в период 1811—1821 годов. (На этом основании, некоторые источники включают Вену в число городов где Канеллос учился).
Он освещал в основном темы естественных наук, но также темы философии и литературы. Работа в журнале вызвала также необходимость в переводах и Канеллос перевёл большой ряд работ французских и немецких учёных. Кроме прочего, он перевёл с голландского и опубликовал работу касательно зеркал Архимеда (1817). Позже, работая уже в Бухаресте, вместе с Афанасием Вогоридисом он опубликовал критику к работе Константина Кумаса «Конституция Философии» (Σύνταγμα Φιλοσοφίας, τόμοι 4, Βιέννη 1818—1820).

Бухарест 
В 1819 году Канеллос завершил свою учёбу в западных университетах и вернулся в Константинополь, предполагая что он останется на родине, где будет работать врачом. Есть информация, что он работал в училище Куручешме на острове Халки (ныне Хейбелиада).
Однако в следующем году, по приглашению греческой Княжеской академии Бухареста, он прибыл в Валахию, где начал преподавать математику и естественную историю. В тот период директором Академии был Константинос Вардалахос и, кроме других известных деятелей греческого просвещения, там преподавал Георгиос Геннадиос.
Кроме того что Канеллос был сторонником разговорного языка, он использовал в своей преподавательской деятельности опыты и вспомогательные средства.
В Бухаресте он вступил в греческую революционную организацию Филики Этерия, поставившую своей целью освободить греческие земли от турецкого ига. По другим источникам он стал гетеристом раньше, по возвращении в Константинополь в 1819 году.

Под знамёнами гетеристов 
Когда в феврале 1821 года гетеристы, возглавляемые Александром Ипсиланти, начали военные действия в Дунайских княжествах, Канеллос, не раздумывая, оставил свою академическую деятельность и встал под их знамёна. Однако скорее всего он не принял непосредственного участия в военных действиях. Историография упоминает лишь порученную ему роль передачи посланий и представления позиции движения гетеристов монархам России и германских королевств. Однако эта попытка была безуспешной. Связанные положениями и принципами Священного союза христианские монархи встретили известие о начале Греческой Освободительной войны враждебно, рассматривая восставших греков как революционеров, восставших против своего государя, несмотря на то что речь шла о мусульманской империи.

Отъезд в восставшую Грецию 
После поражения гетеристов в Дунайских княжествах Канеллос первоначально выбрался на территорию самой враждебной по отношению к гетеристам Австрийской империи.
Из письма посланного им 30 июля из трансильванского Кронштадта Константину Коккинакису в Вену, Канеллоса волновали два вопроса: судьба матери и сестёр после погрома и резни греческого населения Константинополя, и то, что скорее всего, он не успевает отбыть на юг восставшей Греции из Триеста до назначенной даты 15 августа. Канеллос просил Коккинакиса задержать отход судна. Из письма также следует, что в Австрии его сопровождал Анастасиос Полизоидис и что Канеллос считал необходимым доставить, «чтобы мы были полезными там куда мы прибудем» хирургические инструменты, а также протоколы заседаний национального конвента периода Французской революции революции и германских национальных конгрессов.
В конечном итоге он задержался в Германии, с целью поддержки восставшей Греции посетил Дрезден, Мюнхен, Гейдельберг, где встретился с немецкими филэллинами, в том числе с Фридрихом Тиршем и историком Карлом Икеном.
В Гейдельберге он также встретился со своими старыми друзьями врачами Chelius и Nögele и не преминул возможностью посетить их лекции и больницы города.
Однако решение Канеллоса уехать в восставшую Грецию было бесповоротным. На этот раз он решил выбраться в Грецию через порты южной Франции. По пути Канеллос заехал в Париж, где встретился с одним из самых известных просветителей дореволюционной Греции, Адамантием Кораисом.
Канеллос прибыл в временную столицу восставшей Греции, город Нафплион, в июне 1822 года.

«Тайная школа» 

В начале 1822 года и до отъезда в восставшую Грецию, по просьбе немецкого историка и фольклориста Карла Икена (Karl Jakob Ludwig Iken, 1789—1841), Канеллос подготовил пространный доклад о состоянии образования и просвещения греческого населения на подвластным туркам территориях.
Современный греческий историк Стефанос Папагеоргиу, пишет, что вызывает удивление тот факт, что «национальный миф», как он именует миф о «Тайной школе», исходит от иностранца (Икена).
Оставив в стороне те греческие земли, что счастливо избежали турецкого ига и в составе Венецианской республики приняли участие в Возрождении, Канеллос в своём докладе представил в общем то печальную картину образования на оккупированных турками землях.
Икен отразил эту информацию в двух томах своей книги «Leukothea» (Лейпциг, 1825), лейтмотивом которой стала получившая в дальнейшем неожиданно большой резонанс фраза «турки препятствовали школам строже, нежели церквям».
Будучи выпускником церковного училища основанного после Падения Константинополя, Канеллос мог только предполагать о трудностях греческого образования в первые два века османского ига и о возможных гонениях против греческих школ, о которых однако он не располагал письменными свидетельствами. Напротив, он был участником новогреческого просвещения и свидетелем количественного и качественного образовательного взрыва XVII—XVIII веков, в результате деятельности греческих просветителей и революционеров, как предпосылка освобождения нации в преддверии Освободительной войны:

«Греческая школа» фессалийского городка Царицани, где Кумас, Константинос преподавал алгебру, когда «преподавание математики считалось источником атеизма» функционировала с 1690 года.

Евангелическая школа Смирны функционировала с 1717 года, её предшественница «Старая школа» с 1708 года.

Греческая «Академия» в малоазийском Кидониес функционировала с 1802 года.

В греческие школах в эпирском Янина и западномакедонском Касториа с конца XVII века преподавали современную математику и новейшую философию по западно-европейским образцам (Рене Декарт и Николя Мальбранш)

Косма Этолийский предпринявший активную деятельность в области начального образования, в конце своей жизни писал, что он что создал «только 10 гимназий, преподававших древний диалект и науки, но 200 начальных, для чтения, школ».

Британский историк и филэллин Джордж Финлей, в своей «Истории Греческой революции» писал, что в результате деятельности апостолов греческого просвещения, к началу XIX века «От Валахии и Молдавии, вплоть до Египта, от города Смирна и до Керкиры, нет ни одного города, нет ни одного острова, где вы не найдете школы с бесплатным обучением, функционирующей на средства общины».

Турецкое иго не способствовало греческому образованию, но греческие меценаты, просветители и революционеры находили пути преодоления всех трудностей и препятствий чинимых османскими властями.

Однако в целом уровень образования греческого населения на территории Османской империи заметно отстал от Западной Европы и «пламенный патриот» Канеллос, как пишет С. Папагеоргиу, оправдывал это отставание «вмешательством турок».
Икен принял этот аргумент Канеллоса и отразил его в своей книге, не предполагая что его тезис вскоре станет идеологемой в возродившейся стране и примет форму гротеска.
В Греческом королевстве баварца Оттона тезис Икена — Канеллоса трансформировался в «действительное историческое явление, где варвары турки отказывают грекам в образовании, а те создают тайные школы в церквях и монастырях, куда ночью и с фонарями, тайком от турок, идут греческие дети».
«Тайная школа» стала темой греческой живописи и литературы.
Песня «Месяц мой светлый, свети мне в дороге, в школу я иду», на музыку французской песни 1761 года «Ah! Vous dirais-je Maman», стала непременной составляющей школьных празднеств.
Раздувая миф, созданный с лёгкой руки Икена-Канеллоса, во многих греческих монастырях показывают подземные залы, где (якобы) функционировали тайные школы, а в некоторых установлены восковые фигуры монахов-учителей и учеников.
Не умаляя роли церкви в сохранении языка и самой нации как таковой, С. Папагеоргиу иронизирует, что эти монастыри в большинстве случаев «по совпадению» располагаются в южной Греции, что соответствует территории королевства Оттона.

На Пелопоннесе 
Сразу по прибытии в Нафплион, Канеллос принял участие в военных действиях на Пелопоннесе в качестве полевого врача. Чуть позже Канеллос принял участие в II Национальном собрании в Астрос и в разработке законодательства возрождающегося государства. Там, в апреле 1823 года, вместе с Александром Маврокордатосом и врачом Георгием Гларакисом, Канеллос стал членом комитета подготавливавшего «Конституционный закон государства» (Καταστατικός Νόμος του Κράτους).
К тому же Канеллос ещё с 1820 года, то есть за год до начала Освободительной войны, предвидел необходимость законодательной организации восставшей нации и с этой целью изучал Протоколы собраний Французской революции, которые по его просьбе он получил от Константина Коккинакиса.

Марши Канеллоса 
Ещё в Дунайских княжествах Канеллос начал писать (стихи и музыку) военные марши. Он продолжил эту деятельность и на Пелопоннесе. Некоторые из этих его поэм-маршей были достаточно известными в период Освободительной войны. Среди них марш «Дети эллинов, чего вы ждёте» («Παιδιά των Ελλήνων τι καρτερείτε»), актуальная в те годы песня «Добрые молодцы не воруют, не грабят» («Τα παληκάρια τα καλά δεν κλέπτουν, δεν αρπάζουν») и др.

Идра 
В конце апреля 1823 года Канеллос прибыл на один из оплотов греческого флота, остров Идра. Имея при себе рекомендательное письмо А. Кораиса, Канеллос стал советником судовладельца и капитана Эммануила Томбазиса. Он инициировал создание Э. Томбазисом и его братом Яковом типографии, в которой успел издать переведённую им с немецкого языка политическую брошюру о правах и обязанностях немецких граждан.

Крит — Смерть Канеллоса 
В начале 1823 года временное правительство революционной Греции назначило Э. Томбазиса «полномочным комиссаром» (αρμοστής) Крита. Задачей нового комиссара на Крите было объединить критян и возглавить военные действия, после неудавшейся миссии предыдущего комиссара, российского офицера и дипломата, грека Михаила Афендулиева.
Томбазис со своей флотилией и добровольцами, и сопровождавший их Канеллос, прибыли на Крит в конце мая.
Не оставляя свою медицинскую миссию на полях сражений, на Крите Канеллос был в основном занят разрешением междуусобных конфликтов и законодательной работой.
Здесь он создал своего рода местную конституцию, именуемую «Организации Крита», но продолжал свою деятельность в качестве врача, в особенности после того как на острове вспыхнула эпидемия чумы.
Канеллос заразился чумой и умер на Крите в июле 1823 года, в возрасте 31 лет.
Примечательно, что В. Лазарос, в своей книге «Врачи и медицина в Революции 1821 года» именует его «маленьким Ригасом» (ссылка на Ригаса Ферреоса), что отражает вклад Канеллоса не только в медицину восставшей Греции, но и его революционную, законодательную и просветительскую деятельность

Источники 
 Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Λαρούς Μπριτάννικα, τ.27
 Βακάλης Χρήστος (2007) Ο Ελληνισμός της Ρουμανίας τον 19ο αιώνα. Η περίπτωση του Βουκουρεστίου, μεταπτυχιακή εργασία, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ, σελ. 22, 23
 Κωνσταντίνος Σάθας, Βιογραφίαι των εν τοις γράμμασι διαλαμψάντων Ελλήνων από της καταλύσεως της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας μέχρι της Ελληνικής Εθνεγερσίας 1453—1821, εκδ. Κουλτούρα,1990, σελ.684-685
 Βλάχος Ν.Κ., «Στέφανος Κανέλλος (1792—1823)», Παρνασσός ΙΖ΄, 1975, σ.257-275.
 Γραμματάς Θόδωρος, Δύο αντικοραϊκά κείμενα•Τα Κορακιστικά του Ιακ.Ρίζου Νερουλού και το Όνειρο του Αθ.Χριστόπουλου. Ιωάννινα, ανάτυπο από τον ΙΒ’ τόμο της Δωδώνης, Επιστημονικής Επετηρίδας του Πανεπιστημίου Ιωάννίνων, 1983.
 Κεχαγιόγλου Δημήτρης, «Στέφανος Κανέλος;», Η παλαιότερη πεζογραφία μας. Από τις αρχές της ως τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμοΒ΄,2, σ.66-76. Αθήνα, Σοκόλης, 1999.
 Μιχαλόπουλος Φάνης, «Άγνωστοι εθνικοί βάρδοι κατά τον αγώνα της ανεξαρτησίας», Αγγλοελληνική Επιθεώρηση Γ΄, 8/1947, αρ.4, σ.97-102.
 Μιχαλόπουλος Φάνης, «Συμπληρωματικά στον Κανέλλο», Αγγλοελληνική Επιθεώρηση Γ΄, 10/1947, αρ.6, σ.180-181.
 Πασχάλης Δ.Π., «Κανέλλος Στέφανος», Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια 13. Αθήνα, Πυρσός
 Τσαντσάνογλου Ελένη, «Το πορτρέτο του Αθανάσιου Χριστόπουλου στην έκδοση των Λυρικών του 1833 και η πατρότητα του Ονείρου», Ζητήματα Ιστορίας των Νεοελληνικών Γραμμάτων, σ.243-255. Θεσσαλονίκη, 1994

Примечания 

Педагоги Греции
Педагоги Румынии
Учёные Греции
Участники Греческой революции
Врачи Греции
Выпускники Вюрцбургского университета
Поэты Греции
Переводчики Греции